Oliver Twist puede referirse a:

Novela 
 Oliver Twist, novela de Charles Dickens;

Personaje
 Oliver Twist (personaje), protagonista de la novela homónima de Charles Dickens;

Adaptaciones en el cine 
 Oliver Twist (1909), película estadounidense dirigida por J. Stuart Blackton;
 L'enfance d'Oliver Twist (1910), cortometraje francés dirigida por Camille de Morlhon;
 Oliver Twist (1912), película británica dirigida por Thomas Bentley;
 Oliver Twist (1916), película estadounidense dirigida por James Young;
 Oliver Twist (1920), película alemana dirigida por Lupu Pick;
 Oliver Twist (1922), película estadounidense dirigida por Frank Lloyd;
 Oliver Twist (1933), película estadounidense dirigida por William J. Cowen;
 Oliver Twist (1948), película británica dirigida por David Lean;
 Oliver y su pandilla (1988), película de dibujos animados estadounidense dirigida por George Scribner;
 Oliver Twist (2005), película dirigida por Roman Polański;

Adaptaciones en la televisión 
 Oliver Twist (1955), serie de televisión;
 Oliver Twist (1960), serie de televisión brasileña;
 Oliver Twist (1962), mini serie de televisión dirigida por Eric Tayler;
 Oliver Twist (1962), serie de televisión franco-canadiense dirigida por Jean-Paul Carrère;
 Oliver Twist (1974), película de dibujos animados dirigida por Hal Sutherland;
 Oliver Twist (1981), serie de televisión;
 Oliver Twist (1982), serie de televisión dirigida por Clive Donner;
 Oliver Twist (1985), mini serie de televisión estadounidense de 1985 dirigida por Gareth Davies;
 Oliver Twist (1997), serie de televisión estadounidense de 1997 dirigida por Tony Bill;
 Oliver Twist (1999), mini serie de televisión británica de 1999 dirigida por Renny Rye.